Rubinowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Tex Rubinowitz (* 1961), deutscher Zeichner und Schriftsteller
 Tex Rubinowitz (Sänger) (* 1944), amerikanischer Rockabilly-Musiker